Руха́дзе () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Давид Рухадзе (* 1963) — грузинський радянський футболіст.
 Зоя Рухадзе (1916—1944) — комсомолка, учасниця сімферопольського підпілля в роки Другої світової війни.
 Леван Рухадзе (1884—1937) — грузинський політик, депутат Установчих зборів Грузії.

Грузинські прізвища